Николай Безобразов:
 Безобразов, Николай Александрович (1816—1867) — русский публицист.
 Безобразов, Николай Михайлович (1848—1912) — действительный статский советник, известный балетный критик.